Cuadrado hace referencia a varios artículos:

Matemática
 Cuadrado, figura geométrica;
 Cuadrado (álgebra), "elevar al cuadrado", operación algebraica;
 Cuadrado perfecto, número cuya raíz cuadrada es un número entero;
 Completar el cuadrado, también llamada completación del cuadrado o compleción del cuadrado, una técnica de álgebra elemental;
 Matriz cuadrada, dentro del álgebra de matrices;

Matemáticas recreativas, rompecabezas
 Cuadrado mágico, disposición de una serie de números enteros en un cuadrado o matriz de forma tal que la suma de los números por columnas, filas y diagonales principales sea la misma;
 Cuadrado latino, matriz de n×n elementos, en la que cada casilla está ocupada por uno de los n símbolos de tal modo que cada uno de ellos aparece exactamente una vez en cada columna y en cada fila;
 Cuadrado (juego de naipes)
 Cuadrado sator, estructura con forma de cuadrado mágico;

Anatomía
 Cuadrado (hueso), uno de los huesos del oído medio;
 Músculo cuadrado femoral, músculo de la pierna en la parte posterior de la articulación de la cadera;

Personas
 Jesús Cuadrado, crítico español;
 Juan Guillermo Cuadrado, futbolista colombiano;
 Cuadrado de Atenas

Música
 Cuadrada, figura musical histórica;

Botánica
 El nombre común de la planta Vicia articulata.

Enlaces externos